Calliergonaceae är en familj av bladmossor som först beskrevs av Hiroshi Kanda, och fick sitt nu gällande namn av Vanderp., Hedenäs, C.J.Cox och Arthur Jonathan Shaw. Calliergonaceae ingår i ordningen Hypnales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor, och riket växter. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Calliergonaceae